Ernst Cramer ist der Name folgender Personen:

* Ernst Cramer (Gartenarchitekt) (1898–1980), Schweizer Gartenarchitekt
 Ernst Cramer (Journalist) (1913–2010), deutscher Publizist
 Ernst Ludwig Cramer (1895–1957), deutscher Schriftsteller, Farmer in Deutsch-Südwestafrika

Siehe auch:
 Ernst Kramer (1909–1993), deutscher Architekt und Lokalhistoriker
Ernst A. Kramer (* 1944), schweizerisch-österreichischer Rechtswissenschaftler